Heubach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Heubach, Ostalbkreis – kommun i Ostalbkreis,, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Heubach, Masserberg – ort i Masserberg, Thüringen,